Gipfel bezeichnet:

 Berggipfel, die höchste Stelle eines Berges (auch eines Gebirgszuges)
 Klettergipfel, fürs Klettern freigegebene Felsen in verschiedenen deutschen Mittelgebirgen 
 Gipfeltreffen, eine Konferenz führender Politiker
 umgangssprachlich ein Maximum, siehe Extremwert
 schweizerdeutsch ein Croissant
 vereinzelt die Spitze eines Baumes, den Wipfel
 Gipfel (Großlage) ein Gebiet im Weinbaugebiet Mosel

Siehe auch:

 Der Gipfel